Старовязовский — посёлок в Константиновском районе Ростовской области России.

Входит в Стычновское сельское поселение.

География 
В посёлке имеется одна улица: Забалочная.

Население

Примечания

Ссылки 
 Старовязовский (поселок сельского типа)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)